Решетня́к — украинская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Решетняк, Александр Петрович (род. 1948) — советский футболист и российский тренер.
 Решетняк, Анатолий Владимирович (род. 1955) — советский бегун на средние дистанции.
 Решетняк, Василий Сергеевич (1926—1984) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Решетняк, Виталий Кузьмич (1946—2019) — советский и российский патофизиолог.
 Решетняк, Виталия Викторовна  (1925—2015) — советский протозоолог и гидробиолог, специалист по радиоляриям, феодариям и акантариям. 
 Решетняк, Лука Игнатьевич (1903—1941) — советский государственный и партийный деятель.
 Решетняк, Иван Семёнович (1935—2002) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Решетняк, Николай Николаевич (род. 1960) — советский, российский оперный певец.
 Решетняк, Сергей Владимирович (род. 1976) — украинский футболист.
 Решетняк, Татьяна Михайловна (TAYANNA) (род. 1984) — украинская певица.
 Решетняк, Филипп Нестерович (1902—?) — советский государственный деятель.
 Решетняк, Юрий Григорьевич (1929—2021) — советский и российский математик.

Топоним 
 Решетняк — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

См. также 
 Решетняков (Милютинский район)